Доња Локошница (у локалном изговору редовно Лакошница) је насељено место града Лесковца у Јабланичком округу. Према попису из 2011. било је 879 становника.

Село одликује посебна врста паприке, „низача“. Сваке године у септембру се одржавају „Дани паприке“.

Демографија 
У насељу Доња Локошница живи 855 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 43,1 година (41,5 код мушкараца и 44,6 код жена). У насељу има 272 домаћинства, а просечан број чланова по домаћинству је 3,90.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Сателитска мапа (-{Wikimapia}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Град Лесковац
Насељена места у Јабланичком управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији